Lenowo () – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw, w gminie Asenowgrad. Według danych szacunkowych Ujednoliconego Systemu Ewidencji Ludności oraz Usług Administracyjnych dla Ludności, 15 czerwca 2020 roku miejscowość liczyła 406 mieszkańców.

Woda mineralna 
We wsi znajdują się cztery źródła mineralne z ciepłą i zimną wodą. Wydobyta z nich woda mineralna wypływa z głębokości 180 m. i ma temperaturę 19–21 ° C, co czyni ją jedną z najchłodniejszych wód źródlanych w Bułgarii. Jej skład mineralny jest odpowiedni przy schorzeniach przewodu pokarmowego i nerek. Woda jest butelkowana pod marką „ЛеновО“ przez firmę rozlewniczą Lenovex (Леновекс).

Osoby związane z miejscowością

Urodzeni 
 Czawdar Manołczew (1925) – bułgarski kontradmirał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 За минерална вода „ЛеновО“

Wsie w obwodzie Płowdiw